Jedna je od najsvečanijih i najljepših, najradosnijih božićnih pjesama, koja je tekstualno očigledno nadahnuta anđelovom blagovješću: "Evo, javljam vam blagovjest, veliku radost za sav narod".

Poveznice 
 Božićne skladbe

Božićne pjesme